Низкий может означать:
 Низкий (остров, Алеутские острова) — остров в составе Алеутских островов;
 Низкий (остров, Архангельская область) — остров в архипелаге Новая Земля;
 Низкий (остров, залив Ахматова) — остров в архипелаге Северная Земля;
 Низкий (остров, побережье острова Найдёныш) — остров в архипелаге Северная Земля;
 Низкий (остров, Шпицберген) — остров в архипелаге Шпицберген.
 Низкий (остров, Финский залив) — остров в Финском заливе, близ острова Сескар.